Trichechus hesperamazonicus foi um mamífero da família dos triquecídeos que viveu em rios e lagos da Bacia Amazônica e precisamente no Rio Madeira em Rondônia. O fóssil do mamífero com mais de 45 mil anos foi encontrado em 1990 em áreas de garimpo nas proximidades de Nova Mamoré e foi reconhecido como uma nova espécie de peixe-boi em 2020.

Etimologia 
Hesperamazonicus é uma união entre hesper (um termo que significa "do oeste") e amazonicus (que significa "da amazônia"), que literalmente dá sentido ao "peixe-boi do oeste da Amazônia". Pois, de acordo com os cientistas que descreveram essa espécie, pelo menos duas espécies de peixes-boi coexistiam nos sistemas fluviais do oeste da Amazônia onde foi encontrado o fóssil.

Taxonomia e Sistemática 

Através de datação por radiocarbono, os níveis dos restos mortais recuperados produziram uma data de de 44.710 ± 880 anos antes do presente. Essa data sugere que, até recentemente, pelo menos duas espécies de peixes-boi coexistiam nesses sistemas fluviais do oeste da Amazônia. O T. Hesperamazonicus difere de todas as outras três espécies de Trichechus por possuir diferentes características na dentição.

Referências